Apsny ist:

 die abchasische Bezeichnung für Abchasien
 der Name einer abchasischen Zeitung, siehe Apsny (Zeitung)